DeShields peut désigner :
 Delino DeShields, joueur américain de base-ball
 Delino DeShields, Jr., joueur américain de base-ball, fils du précédent
 Diamond DeShields, joueuse américaine de basket-ball